Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les 10 et . À Paris, vingt-et-un députés sont à élire dans le cadre de vingt-et-une circonscriptions. Ce sont les dernières législatives avant le redécoupage électoral de 2010.

Comme en 2002, les législatives dans la capitale sont à contre-courant de la tendance nationale. Finalement, la situation reste assez stable, la droite contrôlant huit circonscriptions contre treize à la gauche. Ces élections ont accentué la fracture entre l'Est et l'Ouest de Paris, les circonscriptions de l'Est étant emportées par la gauche et celles de l'Ouest par la droite.

Par rapport à 2002, les duels sont beaucoup moins serrés et se traduisent rarement par un écart de moins de dix points entre les deux candidats, quand les circonscriptions ne sont pas pourvues au premier tour (ce qui est le cas pour cinq d'entre elles: les 3e, 4e, 14e, 15e et 16e). Le duel le plus serré a lieu dans la 2e ou Jean Tiberi, qui y est élu depuis 1988, est mis en difficulté par Lyne Cohen-Solal.

D'une manière générale, les parachutages de personnalités échouent. Seule circonscription à changer de camp, la 8e est remportée par la socialiste Sandrine Mazetier qui y était opposée à Arno Klarsfeld, personnalité médiatique investie par l'UMP. Connue pour ses prises de position au sujet des conditions de détention dans les prisons françaises, Véronique Vasseur ne parvient pas à ébranler Serge Blisko dans la 10e.

Les Verts Martine Billard et Yves Cochet parviennent à conserver les deux circonscriptions acquises en 2002, à savoir la 1 et la 11e.

Élus

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Septième circonscription

Neuvième circonscription

Dixième circonscription

Onzième circonscription

Douzième circonscription

Quatorzième circonscription

Quinzième circonscription

Seizième circonscription

Dix-septième circonscription

Dix-huitième circonscription

Dix-neuvième circonscription

Vingtième circonscription

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Paris
 Liste des députés de Paris
 Élections législatives françaises de 2007

Paris
2007